

Geografia

Belgio 
 Rocourt – ex comune ora frazione di Liegi, città nella provincia di Liegi (Vallonia)

Francia 
 Rocourt – ex comune ora frazione di Tollaincourt, comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Rocourt-Saint-Martin – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Rocourt-Saint-Laurent – ex comune ora frazione di Roëllecourt, comune nel dipartimento del Passo di Calais (Alta Francia)

Svizzera 
 Rocourt – ex comune ora frazione di Haute-Ajoie, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)